Bill Pataky – cestista canadese
 Dénes Pataky – pattinatore artistico su ghiaccio ungherese
 Elsa Pataky – attrice e produttrice cinematografica spagnola
 Koloman von Pataky – tenore ungherese
 Laszlo Pataky von Sospatak – pittore ungherese